

Architettura
 Boaz e Yakin – colonne del Tempio di Salomone

Bibbia
 Boaz – personaggio biblico del Libro di Rut

Geografia
Stati Uniti d'America
 Boaz – città della Contea di Marshall e della Contea di Etowah, Alabama
 Boaz – census-designated place della Contea di Wood, Virginia Occidentale
 Boaz – villaggio della Contea di Richland, Wisconsin

Persone 
 Boaz – nome proprio maschile

 Cognomi
 Joshua Boaz (XVI secolo) – ebreo sefardita e rabbino talmudista
 David Boaz (n. 1953) – politologo statunitense